Вірський Павло Павлович (12 (25) лютого 1905, Одеса — 5 червня 1975, Київ) — український танцівник і хореограф, Народний артист СРСР (1960).
 Вірська-Котляр Валерія Семенівна (* 29 жовтня 1930, Київ — †27 лютого 2016, Київ) — українська артистка балету, балетмейстер, педагог. Народна артистка УРСР (1964).

Див. також 
 Павло Вірський (монета)
 Вирський Дмитро Станіславович (16 жовтня 1972, Кременчук) — науковець, дослідник проблем української історіографії та ранньомодерної історії України.